Бат-Очирын Сэр-Од — монгольский легкоатлет, который специализируется в марафоне. Международную спортивную карьеру начал в 2002 году. На Берлинском марафоне 2010 года занял 10-е место с результатом 2:12.42. Бронзовый призёр Гонконгского марафона 2010 года с результатом 2:25:02. Занял 20-е место на чемпионате мира 2011 года. Победитель Осакского марафона 2012 года.

В настоящее время владеет рекордами Монголии в беге на 5000 метров — 14:18.53, в беге на 10 000 метров — 29:43.79, в полумарафоне — 1:04.16 и в марафоне — 2:11.05.

На чемпионате Азии по марафону 2013 года стал победителем с результатом 2:17.56. Занял 36-е место на чемпионате мира 2013 года в Москве, показав время 2:21.55.

Достижения 
2 февраля 2014 года занял 4-е место на марафоне Беппу — Оита — 2:10.59. 20 апреля занял 2-е место на Наганском марафоне с результатом 2:14.04. В конце года 7 декабря занял 3-е место на Фукуокском марафоне, установив новый национальный рекорд — 2:08.50.

1 марта 2015 года финишировал на 3-м месте на марафоне озера Бива с результатом 2:11.18.

Выступления на Олимпийских играх 
 Олимпийские игры 2004 — 75-е место — 2:33.24
 Олимпийские игры 2008 — 52-е место — 2:24.19
 Олимпийские игры 2012 — 51-е место — 2:20.10

Примечания

Ссылки 
 

Марафонцы Монголии
Бегуны на длинные дистанции Монголии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года